Аппий Клавдий Красс () — имя нескольких римских политиков:

 Аппий Клавдий Красс Инрегиллен Сабин — консул 471 года до н. э.
 Аппий Клавдий Красс Региллен Сабин — децемвир и консул 451 года до н. э.
 Аппий Клавдий Красс Инрегиллен — консульский военный трибун 424 года до н. э.
 Аппий Клавдий Красс Инрегиллен — консульский военный трибун 403 года до н. э.
 Аппий Клавдий Красс Инрегиллен — консул 349 года до н. э.